Ackrill ist der Familienname folgender Personen:

 John Lloyd Ackrill (1921–2007), englischer Philosophiehistoriker
 Ursula Ackrill (* 1974), deutschsprachige Schriftstellerin